Montjean (Charente)
 Montjean (Mayenne)
 Montjean-sur-Loire